Слепой () — южнокорейский телесериал с Ок Тэк Ёном, Ха Сок Чжином и Чон Ын Джи в главных ролях. Премьера сериала запланирована на 16 сентября 2022 года на канале tvN и будет выходить каждую пятницу и субботу в 22:40 (по корейскому времени).

Сюжет 
Сериал рассказывает историю обычных людей, которые несправедливо стали жертвами различных преступлений, их преступников и тех, кто пытается поймать их.

В ролях

Ведущие роли 
 Ок Тэк Ён - Рю Сон Джун
 Ха Сок Чин - Рю Сон Хун
 Чон Ын Джи - Чо Ын Ги

Второстепенные роли 
 Пак Чи Бин - Чон Ин Сон
 Чон Ы Ук - О Ён Гук
 Кан На Ён - Квон Юн На
 Пэк Сон Хи - Ём Хё Джин
 Юн Чон Хёк - Детектив Кан
 Ким Ха Гён - Кан Ён Ки 
 Чхо Сон Ён - Пэ ПД/Пэ Чхоль Хо
 Чхве Ги Са - Чхве Джэ Соп
 Чхве Джи Ён - Квон Гён Джа
 Чхэ Дон Хён - Ан Тхэ Хо
 О Сон Юн - Шеф Чарльз
 Ким Мин Сок - Ким Сок Гу
 Чхве Хон Иль - Рю Иль Хо 
 Чхо Гён Сук - На Гук Хи
 Чо Ён Хи - Чо Ин Сук
 Чхве Джэ Суп - Чхве Сун Гиль 
 Чон Ин Ги - Ём Ки Нам
 Чон Джин У - Чон Ман Чун
 Чон Чан У - Гу Чон Са
 Ким Боп Рэ - Пэк Са Джан
 О Мин Э - Ин Сон Мо
 Чо Со Ху - друг Рю Сун Джона

Прокат 
Первоначально было подтверждено, что "Слепой" выйдет на OCN. Однако позже было объявлено, что сериал будет транслироваться в эфире tvN по пятницам и субботам, начиная с 16 сентября.

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
  
 

Телесериалы на корейском языке
Телесериалы Studio Dragon